Сезон 2014/15 — 23-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 40-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола.

В этом сезоне команда выступала под руководством нового главного тренера. Им стал голландский специалист Луи ван Гал.

После завершения предыдущего сезона лишь на 7-м месте в Премьер-лиге, «Юнайтед» не сыграл в еврокубках впервые с сезона 1989/90.

Сезон для команды начался 16 августа 2014 года со стартом первого тура Премьер-лиги и завершился 24 мая 2015 года с окончанием 38-го тура чемпионата. В Премьер-лиге «Юнайтед» занял 4-е место, что позволит команде сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Юнайтед» также традиционно сыграл в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги. Из Кубка Футбольной лиги команда выбыла после первого же матча, проиграв клубу «Милтон Кинс Донс». Из Кубка Англии «Юнайтед» выбыл после 6 раунда, уступив «Арсеналу».

После окончания предыдущего сезона клуб покинул ряд опытных футболистов: Неманья Видич, Рио Фердинанд, Патрис Эвра, завершил карьеру игрока Райан Гиггз. Перед началом сезона в клуб перешли левый крайний защитник Люк Шоу и центральный полузащитник Андер Эррера. Уэйн Руни был назначен новым капитаном команды, а Даррен Флетчер стал вице-капитаном. Уже после начала чемпионата в клуб перешёл защитник Маркос Рохо, а также полузащитник Анхель Ди Мария, за трансфер которого было заплачено £59,7 млн (британский трансферный рекорд). В последний день летнего трансферного окна «Юнайтед» завершил трансфер нидерландского футболиста Дейли Блинда, а также заключил сделку по сезонной аренде колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: Nike
Спонсор: Chevrolet

В сезоне 2014/15 у «Манчестер Юнайтед» изменился главный спонсор, логотип которого изображён на футболках игроков. Компанию AON сменил Chevrolet.

Комплект домашней формы на сезон 2014/15 был представлен 7 июля 2014 года: футболки традиционного красного цвета с белым воротником и белыми полосками на рукавах, белые шорты и чёрные гетры с красной горизонтальной полосой.

Комплект гостевой формы на сезон 2014/15 был представлен 22 июля 2014 года: белые футболки с чёрным воротником, чёрные шорты и белые гетры с чёрной горизонтальной полосой.

Комплект третьей формы на сезон 2014/15 был представлен 29 июля 2014 года: синие футболки с воротником и красными полосками по бокам, синие шорты и синие гетры с красными полосками по бокам.

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Юнайтед» начал подготовку к сезону 2014/15 предсезонным турне по США. 18 июня Луи ван Гал объявил состав, который поедет в предсезонный тур в США. В него вошли: Давид де Хеа, Андерс Линдегор, Бен Эймос, Сэм Джонстон, Рафаэл, Джонни Эванс, Крис Смоллинг, Фил Джонс, Люк Шоу, Тайлер Блэкетт, Майкл Кин, Рис Джеймс, Андер Эррера, Том Клеверли, Даррен Флетчер, Эшли Янг, Уилфрид Заха, Синдзи Кагава, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Нани, Джесси Лингард, Дэнни Уэлбек, Уэйн Руни и Уилл Кин. Позднее к команде присоединился Хавьер Эрнандес.

Одержав разгромную победу над «Лос-Анджелес Гэлакси» со счётом 7:0, «Юнайтед» стал обладателем Кубка Chevrolet. Впоследствии «Манчестер Юнайтед» принял участие в Международном кубке чемпионов, товарищеском турнире, проводимом в США, в котором выступают европейские клубы. В своей группе «Юнайтед» одержал две победы в основное время (над «Ромой» и «Реалом»), а матч против «Интернационале» выиграл в серии пенальти. Заняв первое место в группе, «красные дьяволы» вышли в финал турнира, где встретились со своим принципиальным соперником — «Ливерпулем». В этом матче «Юнайтед» одержал победу со счётом 3:1, став обладателем Международного кубка чемпионов. Уэйн Руни был признан лучшим игроком турнира. В последней предсезонной игре 12 августа «Юнайтед» сыграл на «Олд Траффорд» с «Валенсией» и смог одержать победу уже в добавленное арбитром время, когда на 91-й минуте Маруан Феллайни забил гол, установив в матче окончательный счёт 2:1. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал победы во всех матчах предсезонного турне.

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2014/2015

Турнирная таблица 

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2014/15 был обнародован 18 июня 2014 года. «Юнайтед» открыл сезон домашним матчем со «Суонси Сити» 16 августа и завершил выездным матчем с «Халл Сити» 24 мая.

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей указано британское летнее (BST)

Август 
«Юнайтед» открыл сезон в Премьер-лиге домашним матчем со «Суонси Сити». Это был первый официальный матч Луи ван Гала в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Из-за травм в заявку на матч не попали Джонни Эванс, Рафаэл, Люк Шоу, Антонио Валенсия, Андерсон, Майкл Каррик и Дэнни Уэлбек; Робин ван Перси не был включён в заявку из-за неудовлетворительной физической готовности. Команда начала игру с расстановкой 3-4-1-2, которую ван Гал использовал в предсезонном турне. В составе «Юнайтед» дебютировали в официальных матчах за клуб двое англичан-воспитанников Академии — защитник Тайлер Блэкетт, сыгравший слева в тройке защитников и полузащитник Джесси Лингард, вышедший на правом фланге полузащиты — а также летнее приобретение клуба, испанский полузащитник Андер Эррера, сыгравший в центре поля с Дарреном Флетчером. На 28-й минуте матча «Юнайтед» пропустил гол от полузащитника «Суонси» Кин Сон Ёна. Больше голов в первом тайме забито не было, и к перерыву «красные дьяволы» проигрывали со счётом 0:1. После перерыва ван Гал изменил тактическую схему команды, используя расстановку 4-2-3-1, в которой Янг и Джонс сыграли на позиции крайних защитников. На 53-й минуте после розыгрыша углового Руни сравнял счёт эффектным ударом в падении через себя. На 72-й минуте Гильфи Сигурдссон забил гол за хозяев, установив окончательный счёт в матче. «Юнайтед» проиграл в первой официальной игре под руководством ван Гала со счётом 1:2. Это была первая победа «Суонси» над «Юнайтед» на выезде в рамках чемпионата, а также первое поражение «Юнайтед» в стартовом туре чемпионата на домашнем стадионе с 1972 года, когда команда проиграла Ипсвичу со счётом 2:3.

После поражения в первом туре «Юнайтед» укрепил свою защитную линию, осуществив трансфер аргентинского защитника Маркоса Рохо из «Спортинга». Однако из-за отсутствия разрешения на работу в Англии Рохо не смог принять участия в матче второго тура Премьер-лиги против «Сандерленда». Из-за травм второй тур чемпионата также пропустили Андер Эррера, Джонни Эванс, Рафаэл, Люк Шоу, Майкл Каррик, Андерсон, Джесси Лингард и Маруан Феллайни, однако в состав вернулись Антонио Валенсия и Робин ван Перси. «Юнайтед» вновь сыграл по схеме 3-4-1-2: тройку защитников сыграли Джонс, Смоллинг и Блэкетт, на фланге выступили Валенсия и Янг, в центре — Флетчер и Клеверли, Мата — под двумя нападающими, Руни и ван Перси. «Красные дьяволы» открыли счёт на «Стэдиум оф Лайт» на 17-й минуте, когда после флангового прохода Валенсии Хуан Мата замкнул его пас ударом в ворота с близкого расстояния. На 30-й минуте Родуэлл сравнял счёт после розыгрыша углового. В конце первого тайма Смоллинг покинул поле из-за травмы, его заменил Майкл Кин, дебютировавший в Премьер-лиге. Во втором тайме обе стороны активно действовали в атаке, но успеха не добились. На 62-й минуте после спорного эпизода в штрафной «Сандерленда» упал ван Перси, а через несколько секунд и Эшли Янг. Арбитр Мартин Аткинсон показал Янгу жёлтую карточку за симуляцию. На 63-й минуте ван Гал выпустил на поле Уэлбека и Янузая, но замены не смогли повлиять на результат. Встреча завершилась со счётом 1:1, «Юнайтед» набрал своё первое очко в чемпионате.

Перед матчем третьего тура Премьер-лиги против «Бернли» в «Юнайтед» продолжала оставаться тяжёлая ситуация с травмами: 10 футболистов не смогли принять участия из-за травм (Люк Шоу, Сэм Джонстон, Рафаэл, Крис Смоллинг, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Синдзи Кагава, Джесси Лингард и Джеймс Уилсон), а новичок клуба Маркос Рохо ещё не получил разрешения на работу. Однако рекордное приобретение клуба, аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария попал в заявку на матч. Игра завершилась безголевой ничьей.

Сентябрь 
В последний день летнего трансферного окна клуб завершил сделку по подписанию Дейли Блинда, а также арендовал нападающего Радамеля Фалькао до окончания сезона. Клуб покинули Синдзи Кагава, Дэнни Уэлбек и Том Лоуренс, а Хавьер Эрнандес, Том Клеверли, Ник Пауэлл и Майкл Кин отправились в аренду.

Накануне матча с «Куинз Парк Рейнджерс» в составе «Юнайтед» продолжала оставаться непростая ситуация с травмированными: 9 человек пропускали игру из-за травм (Джонс, Смоллинг, Каррик, Феллайни, Янг, Лингард, Уилсон, Джеймс и Джонстон). Однако в стартовый состав попали восстановившиеся после травм Рафаэл и Андер Эррера, а также новички команды: Маркос Рохо и Дейли Блинд. Люк Шоу попал в заявку, но провёл вес матч на скамейке запасных. «Юнайтед» сыграл в этом матче по схеме 4-1-2-1-2 («бриллиант»): Эванс и Блэкетт в центре защиты, Рафаэл и Рохо на флангах, Блинд на месте опорного полузащитника, Ди Мария и Эррера в центре поля, Мата под нападающими, Руни и ван Перси в нападении. Счёт в матче дальним ударом со штрафного открыл Анхель Ди Мария. Затем голами отметились Эррера и Руни, и к перерыву «Юнайтед» вёл в счёте — 3:0. Во втором тайме голом отметился Хуан Мата, установив окончательный счёт 4:0. Также во втором тайме под громкие аплодисменты «Олд Траффорд» в составе «красных дьяволов» дебютировал Радамель Фалькао.

Выездной матч 5 тура Премьер-лиги против «Лестер Сити» «Юнайтед» начал убедительно: на 13-й минуте после кросса Фалькао ван Перси открыл счёт ударом головой, а на 16-й минуте Ди Мария после паса Руни отправил мяч в сетку ворот «Лестера» красивым ударом «черпачком». Минуту спустя «Лестер» ответил своим голом: отличился Ульоа. Во втором тайме первым удалось забить футболистам в красных футболках: Эррера точно пробил по воротам Каспера Шмейхеля после передачи Ди Марии, и «Юнайтед» вёл в счёте 3:1. Однако затем произошёл инцидент, перевернувший ход всего матча. На 62-й минуте главный арбитр Марк Клаттенбург назначил спорный пенальти в ворота «Юнайтед» за фол Рафаэла на Варди, при этом проигнорировав предшествовавший этому эпизод, в котором игрок «Лестера» нарушил правила на Рафаэле. «Лестер» реализовал одиннадцатиметровый удар, а через две минуты усилиями Эстебана Камбьяссо сравнял счёт: 3:3. Такой неожиданный поворот событий воодушевил игроков «лис», а «Юнайтед» после этого не только не смог создать моментов у ворот соперника, но и крайне неубедительно выглядел в обороне. На 79-й минуте бывший игрок «красных дьяволов» Ричи Де Лат отобрал мяч у Хуана Маты и быстро вышел в контратаку, отдав пас на Джеймса Варди, который точно пробил в правый угол ворот Де Хеа. Спустя несколько минут за «фол последней надежды» на том же Варди в штрафной «Юнайтед» был удалён Тайлер Блэкетт, а назначенный Клаттенбургом пенальти реализовал Ульоа. «Юнайтед» потерпел поражение в матче со счётом 5:3. После матча Луи ван Гал заметил, что «Юнайтед» сам «сдал» матч: «У „Лестера“ было пять ударов в створ ворот и пять голов. Эти голы случились из-за наших ошибок во владении мячом. Мы создали множество моментов и забили потрясающие голы, но вы должны играть все 90 минут, а не 60 минут».

Из-за травм основных центральных защитников (Эванса, Джонса и Смоллинга) и дисквалификации Блэкетта Луи ван Гал выставил в стартовом составе на матч против «Вест Хэм Юнайтед» воспитанника академии клуба, 19-летнего Патрика Макнейра, который сыграл в центре обороны с Маркосом Рохо. Также в этой игре дебютировал восстановившийся после травмы левый защитник Люк Шоу. «Красным» удалось забить быстрый гол: уже на 5-й минуте Руни после кросса Рафаэла поразил ворота соперника. На 22-й минуте Робин ван Перси удвоил счёт, замкнув передачу Фалькао. На 37-й минуте «молоткам» удалось отыграть один гол после розыгрыша углового. Во втором тайме на 59-й минуте за грубый фол был удалён капитан команды Уэйн Руни. «Юнайтед» провёл оставшиеся полчаса игры в меньшинстве, но смог удержать счёт и заработал 3 трудовых очка.

Октябрь 
Первый матч октября «Юнайтед» провёл на «Олд Траффорд» против «Эвертона». Из-за дисквалификации игру пропускал Уэйн Руни, а с капитанской повязкой команду вывел Робин ван Перси. Счёт в матче открыл Ди Мария, забив гол после передачи Маты. В конце первого тайма арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Юнайтед», но Давид де Хеа сделал сейв после удара Лейтона Бейнса, который не забил первый раз из 15 пробитых им в Премьер-лиги пенальти. На 55-й минуте «ириски» всё же смогли сравнять счёт, когда Стивен Нейсмит отправил мяч в сетку ворот де Хеа после кросса Бейнса. На 62-й минуте Радамель Фалькао забил свой первый гол за «Юнайтед» после паса Ди Марии. Впоследствии де Хеа совершил несколько эффектных сейвов, за что удостоился похвалы со стороны комментаторов, игроков и главного тренера. После матча «Юнайтед» поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы.

В выездном матче восьмого тура Премьер-лиги против «Вест Бромвич Альбион» «Юнайтед» пропустил гол уже на 8-й минуте: отличился Сессеньон. Гости смогли отыграться лишь во втором тайме, когда на 48-й минуте после подачи Ди Марии Маруан Феллайни мощно пробил в ворота Боаза Майхилла. На 66-й минуте после грубейшей ошибки обороны «Юнайтед» Берахино вновь вывел «дроздов» вперёд. Уйти от поражения «красные дьяволы» смогли лишь в концовке встречи: Дейли Блинд точно пробил с 20 ярдов и принёс своей команде 1 очко. «Юнайтед» опустился на 6-ю строчку турнирной таблицы. Ничья на «Хоторнс» означала, что «Манчестер Юнайтед» не выигрывал уже в 6 матчах на выезде подряд (включая концовку сезона 2013/14). Луи ван Гал отметил после матча, что разочарован результатом: по его мнению, «Юнайтед» играл лучше и создал намного больше моментов, чем соперник, но проиграл из-за «индивидуальных ошибок» в обороне.

Перед центральным матчем 9-го тура Премьер-лиги против лондонского «Челси» двое из трёх основных нападающих клуба не смогли помочь команде: Руни отбывал последний из трёх матчей дисквалификации, а Фалькао получил травму на тренировке перед игрой. Также перед матчем травмировался Фил Джонс, и в центре обороны вышли Смоллинг и Рохо. В первом тайме голов забито не было, хотя де Хеа и Куртуа отметились эффектными «сейвами». В начале второго тайма «пенсионеры» увеличили темп игры. На 52-й минуте де Хеа отбил непростой удар Азара, но уже минуту спустя «Челси» открыл счёт: после углового Дрогба перепрыгнул прикрывавшего его невысокого Рафаэла и головой отправил мяч в сетку ворот «Юнайтед». После этого команды создали ещё несколько моментов у ворот друг друга, но развязка игры пришла в конце: на третьей добавленной минуте главный арбитр Фил Дауд удалил с поля Бранислава Ивановича, показав ему вторую жёлтую карточку, и назначил штрафной неподалёку от ворот Челси, напротив знаменитого «Стретфорд Энд». После подачи Ди Марии Феллайни мощно пробил головой, Куртуа смог отбить мяч, но отскок подкараулил ван Перси, который и отправил мяч в сетку ворот «Челси». «Юнайтед» вновь сумел избежать поражения в концовке встречи. После этой игры «Манчестер Юнайтед» занял 8-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. После 9 игр «Юнайтед» набрал 13 очков: на одно очко меньше, чем год назад при Дэвиде Мойесе.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Футбольной лиги 
«Юнайтед» начал выступления в Кубке Футбольной лиги со второго раунда — впервые с сезона 1995/96, как клуб, не выступающий в еврокубках. Жеребьёвка матчей второго раунда Кубка Футбольной лиги состоялась 13 августа. Согласно её итогам, «Юнайтед» сыграл на выезде с клубом «Милтон Кинс Донс». Ван Гал выставил на матч в основном молодёжный и резервный состав, что не принесло успеха, и «Юнайтед» был разгромлен со счётом 4:0.

Кубок Англии 
«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда. Жеребьёвка матчей третьего раунда Кубка Англии состоялась 8 декабря 2014 года. По итогам жеребьёвки «Юнайтед» сыграл на выезде с клубом «Йовил Таун» и одержал победу со счётом 2:0. В четвёртом раунде «Юнайтед» сыграл на выезде против «Кембридж Юнайтед». Игра завершилась безрезультативной ничьей; в переигровке на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу со счётом 3:0 и вышел в пятый раунд. В 5 раунде «Юнайтед» на выезде обыграл «Престон Норт Энд» со счётом 3:1. В шестом раунде «Юнайтед» встретился с «Арсеналом», проиграв со счётом 2:1.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Дисциплинарные показатели

Общая статистика 

* В данной таблице не учитываются результаты предсезонных и товарищеских матчей.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей резервного (до 21 года) и юношеского (до 18 лет) составов «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

Резервисты (состав до 21 года) 

По итогам сезона 2014/15 команда «Манчестер Юнайтед» до 21 годастала чемпионом Barclays Премьер-лиги до 21 года

Академия (состав до 18 лет)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2014/15 на сайте StretfordEnd.co.uk

2014-2015
Манчестер Юнайтед